St. Wendelinskapelle steht für.
 Wendelinskapelle, dem Hl. Wendelin gewidmete Kirchengebäude, siehe Wendelinuskirche

Orte in Bayern:
 St. Wendelinskapelle (Pfaffenhausen), Ortsteil des Marktes Pfaffenhausen, Landkreis Unterallgäu
 St. Wendelinskapelle (Sigmarszell), Ortsteil der Gemeinde Sigmarszell, Landkreis Lindau (Bodensee)